Agostino Giovagnoli – storico italiano
 Gino Giovagnoli – politico sammarinese
 Raffaello Giovagnoli – scrittore, patriota e politico italiano